Silentium (lateinisch „Ruhe, Stille, Schweigen“) steht für:
 Silentium (Kloster), Zeit der Stille und des Gebets im Kloster
 Silentium! (Roman), Kriminalroman (1999) von Wolf Haas
 Silentium (Film), österreichische Romanverfilmung (2004)

Siehe auch:
 Silence
 Silent Night